Dze bezeichnet:
 einen Buchstaben () des paschtunisch-arabischen Alphabets, siehe Dze (paschtunischer Buchstabe)
 einen Buchstaben (Ѕ) des mazedonisch-kyrillischen Alphabets, siehe Ѕ

DZE steht für:
 Dienstzeitende, Tag, an dem das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit der Bundeswehr endet

dze steht für:
 Jiwarli (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektclusters Mantharta in Pilbara, Western Australia, australische Sprache

Abkürzung